Perico peut désigner :

Patronymes 
 Alessandro Perico, un pilote de rallye italien

Prénoms 
 Perico el del Lunar (1894-1964), le nom de scène du guitariste andalou Pedro del Valle Pichardo
 Perico Fernandez (1952-2016), un boxeur espagnol
 Périco Légasse (né en 1959), un journaliste et critique gastronomique français
 Perico Ribera, peintre espagnol naturalisé français, décédé en 1949.
 Perico Delgado, coureur cycliste espagnol ayant remporté le tour de France en 1988.

Toponymes 
 Perico, une ville de la province de Jujuy en Argentine
 Perico, une ville et une municipalité de Cuba dans la province de Matanzas
 Río Perico, un cours d'eau d'Argentine